Wootton (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Wootton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Wootton (Vale of White Horse), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Wootton (West Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Wootton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Wootton (Wight), een plaats op het Engelse Isle of Wight

Personen:
 John Wootton, een Engels kunstschilder, ca. 1682 - 1764
 Robert Wootton, een Schots golfprofessional
 Scott Wootton, een Engelse voetballer